Der Sparkassen Cup 2001 war ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Leipzig. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 22. bis 30. September 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Leipzig